

Presentación previa 
Daniele Bracciali y Potito Starace eran ellos defensores del título, decidieron no participar este año.

Guido Andreozzi y Guillermo Durán ganaron el título tras derrotar en la final Lee Hsin-han y Alessandro Motti.

Cabeza de serie 

  Gero Kretschmer /  Alexander Satschko ''(Primera ronda)
 ''' Guido Andreozzi /  Guillermo Durán (Campeones)

<ol start=3>
  Costin Pavăl /  Adrian Ungur ''(Semifinales)
  Lee Hsin-han /  Alessandro Motti ''(Finalistas)

Cuadro

Referencias 
 Cuadro de dobles

Challenger de Caltanissetta 2015